Die Professionalnaja Basketbolnaja Liga Saison 2011/12 ist die zweite reguläre Saison der Liga und gleichzeitig die 21. russische Basketballmeisterschaft. An der Meisterschaft 2011/12 nehmen 10 Mannschaften teil. Da Dynamo Moskau nach dem Ende der Saison 2010/11 wegen finanzieller Probleme die Lizenz entzogen wurde, wurde Spartak Primorje als zehnte Mannschaft in die PBL aufgenommen. Die Saison begann am 6. Oktober 2011 und endete am 19. Mai 2012. Meister wurde ZSKA Moskau.

Reguläre Saison 
In der ersten Phase traten die 10 Mannschaften in 2 Runden in Heim- bzw. Auswärtsspielen gegeneinander an. Für die Play-Offs nach dem Modus best of five qualifizierten sich die vier besten Mannschaften. Die Play-Offs um die Plätze 5 bis 8 wurden nach dem Modus best of three ausgespielt.

Tabelle

Ergebnisse

Play-Offs 
Die Play-Offs wurden ohne Viertelfinale, ab dem Halbfinale bis zum dritten Sieg gespielt. Die Platzierungsspiele um die Plätze 5–8 wurden bis zum zweiten Sieg gespielt.

Spiele um die Plätze 1–4

Spiele um die Plätze 5–8

Auszeichnungen 
PBL First Team
 Zoran Planinić, (Chimki)
 Patrick Beverley, (Spartak St. Petersburg)
 Andrei Kirilenko, (ZSKA)
 Jeremiah Massey, (Lokomotive-Kuban)
 Davon Jefferson, (Triumph)
PBL Second Team
 Torey Thomas, (Spartak Primorje)
 Witali Fridson, (Chimki)
 Sergej Karasjow, (Triumph)
 Wiktor Chrjapa, (ZSKA)
 Wladimir Weremejenko, (UNICS)

All Season MVP
 Davon Jefferson, (Triumph)

Weblinks 
  – Ergebnisse auf pbleague.ru (russ./engl.).

Siehe auch 
 Superleague Russland
 VTB United League 2011/12

Basketballsaison 2011/12
Basketballwettbewerb in Russland